Global Invasive Species Database une base de données sur les espèces invasives
General Intermediate Supply Depot, dépôts de l'armée américaine à Gièvres, près de Romorantin.